Literatura: David Copperfield, novel·la de Charles Dickens

 Cinema:
 David Copperfield (pel·lícula de 1935), dirigida per George Cukor i interpretada per Lionel Barrymore i W.C. Fields
 David Copperfield (pel·lícula de 1969), dirigida per Delbert Mann i interpretada per Richard Attenborough, Cyril Cusack, Laurence Olivier i Sinéad Cusack
 David Copperfield (pel·lícula de 1999), telefilm dirigit per Simon Curtis i interpretat per Daniel Radcliffe i Maggie Smith
 David Copperfield (pel·lícula de 2000), telefilm dirigit per Peter Medak i interpretat per Hugh Dancy i Sally Field

 Biografies: David Copperfield (il·lusionista), il·lusionista estatunidenc (n. 1956)